Miejscowości w USA:
 Noonan – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
Gminy w USA:
 Noonan (ang. Noonan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
Choroby:
 zespół Noonan